Tørring Sogn henviser til flere artikler:
 Tørring Sogn (Hedensted Kommune) – et sogn i Hedensted Kommune og i Hedensted Provsti
 Tørring Sogn (Lemvig Kommune) – et sogn i Lemvig Kommune og i Lemvig Provsti